Hammonds peut faire référence à :

Cours d'eau 

 est un affluent du fleuve Cape Fear, dans le comté de Bladen, en Caroline du Nord.

Toponyme 

 (11 556 habitants en 2011) est une commune située dans la municipalité régionale de Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada.

Patronyme 

  (né en 1955), auteur-compositeur-interprète anglais
 Clifford Hammonds (né en 1985), basketteur américain
 Evelynn Hammonds (née en 1953), universitaire féministe afro-américaine
 , chanteur britannique
  (né en 1971), joueur de baseball américain
  (né en 1998), basketteur américain
  (née en 1983), basketteuse australienne à la retraite
 Tom Hammonds (né en 1967), basketteur américain et pilote de dragsters

Entreprise, société professionnelle 
 
  était un grand magasin situé à l'origine à Hull avant d'ouvrir une autre succursale à Bridlington. L'entreprise a été achetée par House of Fraser. 
 Hammonds était un cabinet d'avocats international dont le siège était situé à Leeds, au Royaume-Uni, avec des bureaux à Pékin, Berlin, Birmingham, Bradford, Bruxelles, Hong Kong, Leeds, Madrid, Manchester, Munich et Paris. Hammonds a fusionné avec le cabinet d'avocats américain Squire, Sanders & Dempsey en .

Homonymie de patronyme